La palabra Montanari puede referirse a:

 Massimo Montanari (n. 1949), historiador y gastrónomo italiano.
 Silvia Montanari (n. 1943), actriz argentina.